Du gehörst mir steht für:

 Du gehörst mir (1959), deutscher Film von Wilm ten Haaf 
 Du gehörst mir (2007), deutscher Fernsehfilm von Tobias Ineichen
 Tatort: Du gehörst mir, deutscher Fernsehfilm von Roland Suso Richter (2016)

Siehe auch:
 Du gehörst zu mir